Healing, un album de Todd Rundgren (1981)
 Healing, un film australien de Craig Monahan (2014)